Inselweiher bezeichnet folgende Gewässer:
 
 Inselweiher (Dietmannsried), Gewässer der Burg Dietmannsried
 Inselweiher (Penzberg) in der Gewässergruppe Hubersee (Penzberg)